Колдофски — фамилия.

Известные носители:
 Колдофски, Адольф (1905—1951) — канадский скрипач русско-еврейского происхождения.
 Колдофски, Гвендолин (1906—1998) — американская пианистка и педагог канадского происхождения;